Teleac ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

Teleac (Alba), Dorf im Kreis Alba
Teleac (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
Teleac (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
Teleac (Mureș), Dorf im Kreis Mureș

Teleac steht für 
 die ehemalige Öffentliche Rundfunkgesellschaft „Televisie Academie“ in den Niederlanden